Kudinow (, ) steht für:

Orte:

 Kudinow – Gehöft im Bezirk Bagaevskom in der Region Rostow
 Kudinow – Gehöft im Bezirk Dubovsky in der Region Rostow
 Kudinow – Gehöft in der Region Kamenka, Region Rostow

Personen:

 Andrei Wiktorowitsch Kudinow (* 1970), russischer Eishockeyspieler
 Dimitri Kudinow (* 1963), georgischer Fußballer
 Dmitri Kudinow (* 1985), russischer Fußballer
 Juri Kudinow (* 1979), zunächst russischer, jetzt kasachischer Schwimmer
 Sergei Wassiljewitsch Kudinow (* 1991), russischer Handballspieler
 Wassili Alexandrowitsch Kudinow (1969–2017), russischer Handballspieler